Pyllini (, bis 1989 Pylini  ) ist ein Gemeindebezirk der Gemeinde Nafpaktia im Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Westgriechenland. Er wurde im Zuge des Kapodistrias-Programms von 1997 durch den Zusammenschluss elf kleiner Landgemeinden zunächst als selbständige Gemeinde gebildet und ging mit der Umsetzung des Kallikratis-Programms zum 1. Januar 2011 in der neu gegründeten Gemeinde Nafpaktia auf.
Verwaltungssitz der Gemeinde war der kleine Ort Simos.

Lage 
Der Gemeindebezirk Pyllini erstreckt sich über 124,774 km² nördlich von Nafpaktos. Die natürliche Grenze zur westlich gelegenen Gemeinde Thermo bildet der Evinos. Weitere angrenzende Gemeindebezirke sind Platanos im Norden und Apodotia im Osten sowie der Gemeindebezirk Efpali der Gemeinde Dorida jenseits des Mornos im Südosten.

Name 
Die Gemeinde wurde nach einem im Schiffskatalog der Ilias erwähnten Pylēnē benannt.

Verwaltungsgliederung 
Der Gemeindebezirk ist in elf Ortsgemeinschaften untergliedert, die den Gemeinden bis 1997 entsprechen. Sie wählen lokale Ortsvertreter.

Einzelnachweise 

Nafpaktia
Gemeinde in Westgriechenland (Kapodistrias-Programm)